

Cinema
Rock Hotel Majestic (Playing for Keeps) – film del 1986 diretto da Bob e Harvey Weinstein
Quello che so sull'amore (Playing for Keeps) – film del 2012 diretto da Gabriele Muccino

Musica
Playing for Keeps – album del 1980 di Eddie Money 
Playing for Keeps – brano musicale del 1956 di Elvis Presley

Televisione
 Gambler V: Playing for Keeps – film per la televisione del 1994 diretto da Jack Bender
 Il diritto di una madre (Playing for Keeps) – film per la televisione del 2009 diretto da Gary Harvey
 Playing for Keeps - serie televisiva del 2018-2019